Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 1983 — 4-й чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд ФИФА, который прошёл в Мексике с 2 июня по 19 июня. Чемпионом мира впервые стала сборная Бразилии, обыграв в финале сборную Аргентины со счётом 1:0.

Стадионы 
 Ацтека, Мехико — 105 000 мест (групповой турнир, четвертьфиналы, полуфиналы, финал)
 Немесио Диэс, Толука-де-Лердо — 27 000 мест (групповой турнир)
 Куаутемок, Пуэбла-де-Сарагоса — 49 200 мест (групповой турнир)
 Халиско, Гвадалахара — 63 000 мест (групповой турнир, четвертьфиналы, матч за третье место)
 Ноу Камп, Леон — 33 943 места (групповой турнир, четвертьфиналы)
 Эстадио Ирапуато, Ирапуато — 24 000 мест (групповой турнир)
 Эстадио Текнолохико, Монтеррей — 32 864 места (групповой турнир, четвертьфиналы, полуфиналы)

Квалификация 

 1.Дебютанты чемпионата мира.

Составы команд

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

6 голов
 Жеовани ( Бразилия)
5 голов
 Йоахим Клеменз ( Польша)
4 гола
 Хорхе Луис Габрич ( Аргентина)
3 гола
 Станислав Досталь ( Чехословакия)
 Карлос Агилера ( Уругвай)
 Шин Ён Хо ( Южная Корея)
 Роберто Сарате ( Аргентина)

Участники «взрослого» чемпионата мира 
Следующие игроки принявшие участие в этом молодёжном чемпионате мира затем приняли участие во «взрослом» чемпионате мира по футболу

 Нигерия
 Агбонавбаре, Уилфред — участник чемпионата мира 1994 года, ни одного сыгранного матча.
 Южная Корея
 Ю Бён Ок — участник чемпионата мира 1986 года, ни одного сыгранного матча.
 Ким Джон Бу — участник чемпионата мира 1986 года, 2 матча, 1 гол.
 Ким Пан Гын — участник чемпионата мира 1994 года, 3 матча.
 Австрия
 Тони Польстер — участник чемпионата мира 1990 года, 3 матча. Участник чемпионата мира 1998 года, 3 матча, 1 гол.
 Андреас Огрис — участник чемпионата мира 1990 года, 3 матча, 1 гол.
 Франц Вольфарт — участник чемпионата мира 1998 года, ни одного сыгранного матча.
 Чехословакия
 Иван Гашек — участник чемпионата мира 1990 года, 5 матчей, 1 гол.
 Любош Кубик — участник чемпионата мира 1990 года, 4 матча, 1 гол.
 Петер Фибер — участник чемпионата мира 1990 года, ни одного сыгранного матча.
 Нидерланды
 Джон ван ’т Схип — участник чемпионата мира 1990 года, 2 матча.
 Гералд Ваненбург — участник чемпионата мира 1990 года, 1 матч.
 Марко Ван Бастен — участник чемпионата мира 1990 года, 4 матча.
 Тео Снелдерс — участник чемпионата мира 1994 года, ни одного сыгранного матча.
 Польша
 Юзеф Вандзик — участник чемпионата мира 1986 года, ни одного сыгранного матча.
 Шотландия
 Пол Макстей — участник чемпионата мира 1986 года, 1 матч. Участник чемпионата мира 1990 года, 3 матча.
 Брайан Ганн — участник чемпионата мира 1990 года, ни одного сыгранного матча.
 Дейв Макферсон — участник чемпионата мира 1990 года, 3 матча.
 СССР
 Геннадий Литовченко — участник чемпионата мира 1986 года, 1 матч. Участник чемпионата мира 1990 года, 3 матча.
 Павел Яковенко — участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча, 1 гол.
 Олег Протасов — участник чемпионата мира 1986 года, 1 матч. Участник чемпионата мира 1990 года, 3 матча, 1 гол.
 Станислав Черчесов — в составе сборной России участник чемпионата мира 1994 года, 1 матч, 1 пропущенный гол. Участник чемпионата мира 2002 года, ни одного сыгранного матча.
 Мексика
 Мигель Эспанья — участник чемпионата мира 1986 года, 5 матчей.
 Марселино Берналь — участник чемпионата мира 1994 года, 4 матча, 1 гол. Участник чемпионата мира 1998 года, 2 матча.
 США
 Пол Калиджури — участник чемпионата мира 1990 года, 3 матча, 1 гол. Участник чемпионата мира 1994 года, 4 матча.
 Таб Рамос — участник чемпионата мира 1990 года, 3 матча. Участник чемпионата мира 1994 года, 4 матча. Участник чемпионата мира 1998 года, 2 матча
 Уго Перес — участник чемпионата мира 1994 года, 1 матч.
 Аргентина
 Луис Ислас — Чемпион мира 1986 года, ни одного сыгранного матча. Участник чемпионата мира 1994 года, 4 матча, 6 пропущенных голов.
 Густаво Десотти — серебряный призёр чемпионата мира 1990 года, 3 матча.
 Хорхе Борелли — участник чемпионата мира 1994 года, ни одного сыгранного матча.
 Бразилия
 Дунга — участник чемпионата мира 1990 года, 4 матча. Чемпион мира 1994 года, 7 матчей. Серебряный призёр чемпионата мира 1998 года, 7 матчей.
 Жоржиньо — участник чемпионата мира 1990 года, 4 матча. Чемпион мира 1994 года, 7 матчей.
 Бебето — участник чемпионата мира 1990 года, 1 матч. Чемпион мира 1994 года, 7 матчей, 3 гола. Серебряный призёр чемпионата мира 1998 года, 7 матчей, 3 гола.
 Уругвай
 Хосе Саласар — участник чемпионата мира 1986 года, 1 матч.
 Карлос Агилера — участник чемпионата мира 1986 года, ни одного сыгранного матча. Участник чемпионата мира 1990 года, 4 матча.
 Хосе Пердомо — участник чемпионата мира 1990 года, 4 матча.
 Рубен Соса — участник чемпионата мира 1990 года, 4 матча.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира среди молодёжных команд на сайте FIFA.com 
 Чемпионат мира среди молодёжных команд на сайте rsssf.com

Чемпионаты мира по футболу среди молодёжных команд
1983 год в футболе
Июнь 1983 года
Международные соревнования по футболу в Мексике
1980-е годы в Мексике